JOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia
 JOG – Acronimo di Java Open Gest software gestionale sotto licenza GPL disponibile presso sourceforge a l'indirizzo https://sourceforge.net/projects/javaopengest/